L'édition 2018 du tournoi de tennis de Halle se déroule du 18 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Borna Ćorić remporte l'épreuve en simple, Łukasz Kubot et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Peter Gojowczyk, de l'Américain John Isner, du Coréen Chung Hyeon, de l'Espagnol Albert Ramos Viñolas et du Russe Andrey Rublev. Ils sont respectivement remplacés par Nikoloz Basilashvili, Márton Fucsovics, Jan-Lennard Struff, Matteo Berrettini et Malek Jaziri.

Pendant le tournoi 
Titré deux jours avant son entrée en lice à Bois-le-Duc, Richard Gasquet est terrassé au  tour par Florian Mayer, ne marquant que 4 jeux. Le numéro 3 mondial Alexander Zverev est également éliminé d'entrée par Borna Ćorić.

Le numéro 1 mondial et tenant du titre Roger Federer frôle l'élimination au  tour contre Benoît Paire en écartant deux balles de match.

Lauréats 
Borna Ćorić remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale le tenant du titre Roger Federer. Ce dernier perd sa place de numéro 1 mondial à l'issue du tournoi et manque l'occasion de remporter sa première décima.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale, comme l'an passé, face à Alexander et Mischa Zverev. Il s'agit de leur  titre et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Tennis en Allemagne en 2018
Tennis masculin en 2018
Tennis en juin 2018